Plan kan syfta på:

 Plan (arkitektur) – ritning/skiss över en byggnad eller anläggning, se teknisk ritning. 
 Situationsplan – en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader
 Plan (geometri) – en tvådimensionell yta.
 Normalplan (geometri) – ett plan som spänns upp av normalvektorer
 Våningsplan – utrymmet mellan två bjälklag i en byggnad
 Bandyplan – för regleringen av en bandyplan
 Spelplanen (fotboll) – för regleringen av en fotbollsplan
 Flygplan – en luftfarkost som används för transport av människor och varor
 Bärplan – "vingarna" under skrovet på en bärplansbåt
 Planering – en process
 Detaljplan – ett dokument inom fysisk planering i Sverige
 Översiktsplan – ett begrepp inom fysisk planering i Sverige
 Planmonopolet – ett uttryck för det kommunala självstyret i Sverige 
 Plan R 4 – en brittisk plan för invasionen av Norge i april 1940

Organisationer och skrifter
 Plan (biståndsorganisation) – en internationell barnrättsorganisation
 PLAN (tidskrift) – tidskrift för FFS
 PLAN – Projekt för Lärande under ANsvar, en pedagogisk metod, se PEEL

Artister
 The Plan – en svensk musikgrupp.
 Simple Plan – en kanadensisk musikgrupp.

Geografi

Frankrike 

 Plan, Isère, kommun i departementet Isère, 
 Plan-de-Baix, kommun i departementet Drôme, 
 Plan-de-Cuques, kommun i departementet Bouches-du-Rhône, 
 Plan-d'Orgon, kommun i departementet Bouches-du-Rhône, 
 Plan-d'Aups-Sainte-Baume, kommun i departementet Var,

Spanien 

 Plan (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Plan (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca,

Tjeckien 

 Planá (ort i Tjeckien, Plzeň), Okres Tachov, 
 Pláň (berg i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar